Edward Jenner (1749–1823), metge anglès
 Henry Jenner (1848–1934), historiador britànic
 Michelle Jenner (n. 1986), actriu catalana